Raz, dwa, trzy – amerykańska komedia filmowa Billy'ego Wildera z 1961
 Raz, dwa, trzy – brytyjski krótkometrażowy film dokumentalny Lindsaya Andersona z 1967
 Raz, dwa, trzy, umierasz ty! – brytyjski horror Roberta Heatha z 2019

Podobne
 Raz, Dwa, Trzy – polska grupa muzyczna
 "Raz, Dwa, Trzy" – ilustrowany tygodnik sportowy wydawany w Krakowie w latach 1931–1939
 Raz-dwa-try – usie za stoł! – maxi singel białoruskiego zespołu rockowego Krambambula
 Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy – dziecięca zabawa
 One Two Three – bollywoodzka komedia filmowa Ashwaniego Dheera z 2008
 123 (ujednoznacznienie)